est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide maléique ou acide (Z)-but-2-èn-1,4-dioïque, numéro CAS 
 acide fumarique ou acide (E)-but-2-èn-1,4-dioïque, numéro CAS 
 1,4-dioxane-2,5-dione ou glycolide , numéro CAS